Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

508e régiment de chars de combat
508e régiment du train

 

Homonymie d'unités militaires